Арда — многозначный термин.

Населённые пункты

Болгария 
 Арда — село в Смолянской области.

Ирландия 
 Арда — деревня в графстве Донегол.
 Арда — деревня в графстве Мейо.
 Арда — деревня в графстве Лонгфорд.
 Арда — деревня в графстве Лимерик.

Россия 
 Арда — село в Килемарском районе Марий Эл.

Составные названия 
 Вилланова-суль-Арда — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, в провинции Пьяченца.

Реки 
 Арда — река в Болгарии и Греции, приток Марицы.
 Арда — река в России, приток Волги.
 Арда — река в Италии, приток реки По.

Другое 
 Арда — мир в книгах Джона Р. Р. Толкина.
 «Арда» — московская группа в жанре модерн-мелодик метал.
 «Арда» — болгарский футбольный клуб из Кырджали.
 «Арена Арда» — стадион в Кырджали.

См. также 
 Орда (значения)